{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62501) - || 2000 SP229 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62502) - || 2000 SZ229 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| 62503 Tomcave || 2000 SL233 ||30 september 2000 || M. Collins, M. White
|-
| (62504) - || 2000 SZ233 ||21 september 2000 || LINEAR
|-
| (62505) - || 2000 SF234 ||21 september 2000 || LINEAR
|-
| (62506) - || 2000 SJ234 ||21 september 2000 || LINEAR
|-
| (62507) - || 2000 SL235 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62508) - || 2000 SV235 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62509) - || 2000 SH237 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62510) - || 2000 SW237 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62511) - || 2000 SU239 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62512) - || 2000 SF241 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62513) - || 2000 SL241 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62514) - || 2000 SX241 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62515) - || 2000 SX242 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62516) - || 2000 SN243 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62517) - || 2000 SY244 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62518) - || 2000 SM245 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62519) - || 2000 SX246 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62520) - || 2000 SV247 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62521) - || 2000 SW247 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62522) - || 2000 SL248 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62523) - || 2000 SW249 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62524) - || 2000 SL250 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62525) - || 2000 SD251 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62526) - || 2000 SS251 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62527) - || 2000 SV251 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62528) - || 2000 SG252 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62529) - || 2000 SA253 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62530) - || 2000 SU253 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62531) - || 2000 SH254 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62532) - || 2000 ST254 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62533) - || 2000 SN255 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62534) - || 2000 SR255 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62535) - || 2000 SU257 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62536) - || 2000 SZ257 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62537) - || 2000 SG258 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62538) - || 2000 SS258 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62539) - || 2000 SR259 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62540) - || 2000 SX259 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62541) - || 2000 SY259 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62542) - || 2000 SO260 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62543) - || 2000 SW260 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62544) - || 2000 SD261 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62545) - || 2000 ST261 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62546) - || 2000 SV261 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62547) - || 2000 SW261 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62548) - || 2000 SB262 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62549) - || 2000 SZ262 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62550) - || 2000 SM263 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62551) - || 2000 SP263 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62552) - || 2000 SL264 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62553) - || 2000 SQ264 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62554) - || 2000 SR264 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62555) - || 2000 SE265 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62556) - || 2000 SB266 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62557) - || 2000 SP267 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62558) - || 2000 SD268 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62559) - || 2000 SP268 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62560) - || 2000 SZ268 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62561) - || 2000 SF269 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62562) - || 2000 SR269 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62563) - || 2000 SS270 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62564) - || 2000 SJ271 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62565) - || 2000 SU272 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62566) - || 2000 SA274 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62567) - || 2000 SJ274 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62568) - || 2000 SM274 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62569) - || 2000 SR274 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62570) - || 2000 SX274 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62571) - || 2000 SY274 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62572) - || 2000 SC276 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62573) - || 2000 SR276 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62574) - || 2000 SF277 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62575) - || 2000 SL278 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62576) - || 2000 ST278 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62577) - || 2000 SU279 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62578) - || 2000 SA280 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62579) - || 2000 SA281 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62580) - || 2000 SD281 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62581) - || 2000 SL282 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62582) - || 2000 SO289 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62583) - || 2000 SJ293 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62584) - || 2000 SP293 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62585) - || 2000 SR293 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62586) - || 2000 SN297 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62587) - || 2000 ST299 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62588) - || 2000 SE301 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62589) - || 2000 SA302 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62590) - || 2000 SB303 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62591) - || 2000 ST303 ||28 september 2000 || LINEAR
|-
| (62592) - || 2000 SA304 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62593) - || 2000 SD305 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62594) - || 2000 SX305 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62595) - || 2000 SW306 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62596) - || 2000 SL309 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62597) - || 2000 SB311 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62598) - || 2000 SW313 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62599) - || 2000 SA318 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62600) - || 2000 SG318 ||29 september 2000 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten